Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Serena Williams volt, aki ezúttal a döntőben három játszmában alulmaradt a német Angelique Kerber ellenében.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei 
Selejtező eredményei 
Sorsolási tábla
Selejtező sorsolási tábla

N1